Ivan Stevanović (ur. 1982) – chorwacki piłkarz ręczny, reprezentant kraju, medalista mistrzostw Europy.
 Ivan Stevanović (ur. 1983) – serbski piłkarz nożny, reprezentant kraju.